

Cinema 
 Mum – film danese del 2006 diretto da Mads Matthiesen

Codici 
 MUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mumias (Kenya)
 mum – codice ISO 639-3 della lingua maiwala

Musica 
 Múm – gruppo islandese di musica elettronica

Altri progetti